Ото-мангские языки (отомангейские, ото-мангеанские, отомангские, ото-манге) — семья, по другой классификации — макросемья, состоящая из нескольких семей индейских языков Центральной Америки. Языки этой семьи распространены почти исключительно в Мексике, однако ряд мёртвых языков данной семьи были ранее распространены южнее вплоть до Никарагуа. Максимальное число носителей языков данной семьи насчитывается сейчас в мексиканском штате Оахака, где носителями языков двух крупнейших групп данной семьи, сапотекских и миштекских языков являются в общей сложности 1,5 млн человек.

Ото-мангские языки длительное время сосуществовали с другими аборигенными языками Мезоамерики и выработали ряд общих черт с ними. Тем не менее, ряд характерных черт отличает эти языки от прочих соседних. Это единственная языковая семья Северной Америки и Мезоамерики, где все языки являются тональными. Кроме того, ото-мангские языки являются более аналитичными по своей структуре, чем прочие мезоамериканские языки. Характерный порядок слов в предложении — VSO.

Классификация

Гипотезы о включении в макросемьи 
В своей известной классификационной гипотезе 1929 г. Эдвард Сепир включал субтиаба-тлапанекские языки (Subtiaba-Tlapanec) в хоканскую семью, однако не рассматривал прочие ото-мангские языки. Джозеф Гринберг в 1987 г. в своей противоречивой гипотезе об америндских языках продолжал включать тлапанекский язык в хоканскую семью, хотя к тому времени уже была установлена его принадлежность к ото-мангским языкам, а прочие ото-мангские языки отнёс к «центральным америндским». Гипотезы о принадлежности ото-мангских языков к макросемьям более высокого уровня не предлагались. Возникновение ото-мангской семьи датируется примерно 4-5 тыс. до н. э., и на таком временном уровне предложить надёжные сопоставления крайне трудно.

Древнейшая история 
Ото-мангская семья существует на юге Мексики как минимум уже 6 тысяч лет, а, возможно, и больше. Прародина ото-мангских языков, как предполагается, находилась в долине Теуакан, где существовала одна из наиболее ранних неолитических культур Мезоамерики. Хотя не все согласны, что теуаканская культура была прародиной ото-мангских языков, однако исследователи сходятся во мнении, что люди данной культуры говорили на ото-мангском языке (5000 — 2300 гг. до н. э.).

Носители ото-мангских языков создали и другие известные древние культуры Мезоамерики. Считается, что археологическое место раскопок в Монте-Альбане, датируемое около 1000 г. до н. э., относилось к сапотекам. Среди прочих мезоамериканских культурных центров, которые относились к ото-мангским народам, следует упомянуть археологические культуры Шочикалько, оставленные культурой матлацинка, и Чолула, которая была создана народом манге. Влияние ото-мангских культур предполагается в Теотихуакане.

Сапотеки создали одну из древнейших индейских письменностей, а позднее свою квазиписьменность создали миштеки. В постклассический период ото-мангские культуры центральной Мексики утратили влияние под давлением вторженцев из народа науа; большинство племён мигрировали, нередко на менее плодородные земли.

Длительная история данной семьи привела к значительному расхождению между её ветвями.

Внутренняя классификация 

Под сомнением остаётся принадлежность к ото-мангским языка хуаве (вабе) — большинство исследователей рассматривают его как изолят.

Фонология (обзор)

Общие фонологические характеристики 
Все ото-мангские языки являются тональными: в некоторых только два тона, в некоторых их количество достигает пяти. Кроме того, в ряде ото-мангских языков имеются сложные контурные тона. Ряду ото-мангских языков присуща назализация гласных. Во многих ото-мангских языках нет лабиальных согласных, а в тех, где такие согласые есть, они обычно происходят от прото-ото-мангского *//.

Слоговая структура 
Ото-мангский праязык допускал только слоги типа CV или CV. Количество разновидностей начальных стечений согласных в слогах очень ограничено, обычно допускаются только: сибилянт-CV, CyV, CwV, назальный-CV, ChV, или CV. В ряде современных ото-мангских языков подобные фонетические ограничения сохраняются.

Прото-ото-мангская фонетика 
Для ото-мангского праязыка реконструируется следующая фонетическая система.

<div style="margin:0 0 0.5em 1em">

Ренш (Rensch, 1977) также реконструировал для праязыка 4 тона. Позднее в пересмотренной реконструкции Терренс Кауфман (Terrence Kaufman) добавил протофонемы */ts/, *//, *//, *//, *//, *//, *// и *//, а также комбинации гласных */ia/, */ai/, */ea/ и */au/.

По сравнению с протоязыком, обладавшим весьма скудным набором фонем, современные ото-мангские языки сильно изменились, во многих из них выработались богатые наборы как согласных, так и гласных. Во многих имеются полные наборы фрикативных, а в ряде ветвей (в частности, в сапотекских и чинантекских языках) различаются звонкие и глухие варианты как взрывных, так и фрикативных. Звонкие серии согласных в языках ото-паме имеют как фрикативные, так и взрывные аллофоны. В отомийских языках также имеются полные наборы гласных переднего, среднего и заднего рядов.

Речь при помощи свиста 
В некоторых языках ото-мангской семьи выработались системы речи при помощи свиста, когда путём насвистывания тональных комбинаций слов и фраз можно передавать информацию на дальние расстояния, не произнося ни слова. Такая речь особенно характерна для чинантекских, масатекских и сапотекских языков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 SIL on the Oto-Manguean Stock
 , by Rosemary Beam de Azcona

Ото-мангские языки
Языки Мезоамерики